Das Schlagwort Ostkosovo bezeichnet

im geographischen Sinne den nicht eindeutig abgegrenzten Osten des Kosovo allgemein
im administrativen Sinne den ehemaligen serbischen Bezirk Okrug Kosovo-Pomoravlje bzw. den diesen und Camp Bondsteel einschließenden US-Sektor im Kosovo
im ideologischen Sinne das bereits jenseits der Ostgrenze des eigentlichen Kosovo liegende, aber ebenfalls von Kosovo-Albanern bevölkerte Preševo-Tal, d. h. die zu Serbien gehörenden Gemeinden Preševo und Bujanovac